

Лауреаты в области литературы и искусства 
За продолжение и развитие высоких традиций отечественной поэзии
 Белла Ахмадулина (Ахмадулина Изабелла Ахатовна), поэт.

За выдающийся вклад в сохранение мирового культурного наследия, возрождение уникального памятника отечественной архитектуры XIV века — церкви Успения на Волотовом поле под Великим Новгородом, уничтоженного во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
 Красноречьев, Леонид Егорович, архитектор-реставратор.
 Кузьмина, Нинель Николаевна, архитектор-реставратор.

За талантливое воплощение на оперной сцене образов русской и мировой классики, прославляющее великие традиции отечественной вокальной школы
 Нетребко, Анна Юрьевна, певица.

Лауреаты в области науки и технологий 
За научно-исследовательские разработки и создание оптико-электронного комплекса контроля космического пространства
 Квасников, Александр Юрьевич, генерал-майор, начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками.
 Колинько, Валерий Иванович, кандидат технических наук, начальник СКБ-4 научно-технического центра федерального научно-производственного центра открытого акционерного общества «Красногорский завод имени С. А. Зверева».
 Верешкин, Аркадий Евтихьевич, кандидат технических наук, начальник научно-технического комплекса N 57 федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт телевидения».

За открытие и исследование уникальных комплексов пазырыкской культуры VI—III веков до нашей эры на территории Горного Алтая
 Молодин, Вячеслав Иванович, академик Российской академии наук, первый заместитель председателя президиума Сибирского отделения Российской академии наук.
 Полосьмак, Наталья Викторовна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

За выдающиеся достижения в развитии математической физики
 Фаддеев, Людвиг Дмитриевич, академик Российской академии наук, академик-секретарь Отделения математических наук Российской академии наук.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 6.06.2005 № 641 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 2004 года»

2004 год в России